Kempkensberg (straat) - straat in Groningen
 Kempkensberg (kantoorgebouw) - naam van een kantoortoren aan de Kempkensberg in Groningen
 Kempkensberg (heuvel) - voormalige heuvel ten zuiden van Groningen